Niemcy:
 Horrenbach – dzielnica Krautheimu
 Horrenbach – rzeka, dopływ Jagst

Szwajcaria:
 Horrenbach – rzeka, dopływ Zulg
 Horrenbach-Buchen – gmina w kantonie Berno, w okręgu Thun

Zobacz też:
 Horenbach